Perosini ima više značenja:
 Perosini, Asti
 Perosini, Brescia